Megua es una vereda (vía pecuaria) perteneciente al municipio de Baranoa en el Departamento del Atlántico, de la República de Colombia.

Accesos 
Se encuentra a cuatro kilómetros del corregimiento de Pital Megua por una carretera destapada en regular estado. A cinco kilómetros de Baranoa hacia el norte por la carretera de la Cordialidad en dirección a Barranquilla.

Datos básicos 
 Temperatura media: 27°C.
 Población 60 habitantes.
 Vegetación: Bosque seco tropical.

Historia 
La vereda Megua es conocida y citada en los repartos territoriales del Estado Soberano de Bolívar cuando este era jurisdicción de los Estados Unidos de Colombia hacia 1872. Los historiadores sostienen que este sitio fue contactado por las hueste españolas de Pedro de Heredia en sus primeras incursiones por el departamento del Atlántico.

Véase también 
Departamento del Atlántico

Veredas de Atlántico (Colombia)